Alfredino – diminutivo di Alfredo
 Alfredino – nome con cui era conosciuto Alfredo Rampi